eter tert-butylowo-metylowy, 
 pentanol (alkohol amylowy),